«Глухи́е воро́та» — ворота между парками Зверинец и Дворцовый в городе Гатчина Ленинградской области. Расположены недалеко от Холодной ванны. Сооружение построено в конце XVIII века.

В начале XXI века ворота с примыкающими к ним участками забора ещё сохранялись, но позже рухнули. Их руины законсервированы - укрыты металлическими коробами.

Литература 
Пирютко Ю.М. ГАТЧИНА. Художественные памятники города и окрестностей. Л. 1979.

Здания и сооружения, построенные в 1798 году в России
Ворота Гатчины
Руины в Гатчине